Buck (in inglese "cervo maschio" e, nello slang statunitense, "dollaro" e "negro") può riferirsi a.

Cinema
 Buck – film del 2010 diretto da Cindy Meehl

Geografia
Stati Uniti d'America
 Buck – centro abitato della contea di Lancaster (Pennsylvania)
 Isola Buck – isola dell'arcipelago delle Fox (Isole Aleutine, Alaska)

Onomastica 
 Buck – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Andreas Buck – calciatore tedesco
 Bruce Buck – imprenditore statunitense
 Chris Buck – regista statunitense
 Craig Buck – pallavolista e giocatore di beach volley statunitense
 Frank Buck – cacciatore, regista e attore statunitense
 Harry Buck – calciatore inglese
 John Buck – giocatore di baseball statunitense
 Ken Buck – politico statunitense
 Linda Buck – biologa statunitense
 Paul Herman Buck – storico statunitense
 Pearl Sydenstricker Buck – scrittrice statunitense
 Peter Buck – chitarrista statunitense
 Samuel e Nathaniel Buck – incisori britannici
 Sibyl Buck – modella, attrice e musicista statunitense
 Stefan Buck – calciatore tedesco
 Tara Buck – attrice statunitense
 Tylene Buck – modella, pornoattrice e wrestler statunitense

Televisione 
 Buck – serie televisiva belga

Pagine correlate 
 Buc
 Buch